Tim Hortons Brier 2010 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Rozegrano je między 6 a 14 marca 2010 w Halifaksie, w Halifax Metro Centre.

Krajowe mistrzostwa mężczyzn w tym mieście odbyły się już po raz szósty, wcześniej turniej gościł tutaj w latach 1951, 1966, 1981, 1995 i 2003. Decyzję o przyznaniu prawa organizacji imprezy Halifaksowi wydano 4 listopada 2008.

Tytułu mistrzowskiego broniła Alberta. Zespół Kevina Martina nie wystartował w zawodach prowincjonalnych, jako że wygrał Canadian Olympic Curling Trials 2009. Mimo tego Alberta obroniła tytuł, w finale pokonała Ontario 6:5, które wygrywało wszystkie swoje dotychczasowe mecze. Po raz pierwszy jako reprezentacja Kanady w turnieju Światowej Federacji Curlingu weźmie udział zespół Kevina Koe

Na trybunach łącznie (bez sesji 7.) zasiadło 107 242 widzów, największą liczbę (7 233) osób przyciągnął finał.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
14 marca 2010; 20:00; Liczba widzów: 7233

Półfinał 
13 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 7080

1-2 
12 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 6263

3-4 
13 marca 2010; 12:00; Liczba widzów: 6275

Round Robin

Sesja 1. 
6 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 6243

Sesja 2. 
6 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 6038

Sesja 3. 
7 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4682

Sesja 4. 
7 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 5592

Sesja 5. 
6 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 5200

Sesja 6. 
8 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4636

Sesja 7. 
8 marca 2010; 15:00

Sesja 8. 
8 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 3897

Sesja 9. 
9 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4017

Sesja 10. 
9 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 3611

Sesja 11. 
9 marca 2010; 19:30

Sesja 12. 
10 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 4640

Sesja 13. 
10 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 3812

Sesja 14. 
10 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 4173

Sesja 15. 
11 marca 2010; 10:30; Liczba widzów: 5720

Sesja 16. 
11 marca 2010; 15:00; Liczba widzów: 4771

Sesja 17. 
11 marca 2010; 19:30; Liczba widzów: 5992

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu
 The Brier

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Brier 2010

2010 w curlingu
The Brier